Я́ркко Ю́хани Ки́ннунен (; ) — финский легкоатлет, специализирующийся в спортивной ходьбе
на 50 км; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 и 2020/21 года.

С 1999 года тренируется у Кари Ахонена.

Спортивные результаты

Ссылки 
 

Легкоатлеты Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года